Iwan Pawlowski () ist der Name folgender Personen:

* Iwan Grigorjewitsch Pawlowski (1909–1999), sowjetischer Armeegeneral, Oberbefehlshaber der Landstreitkräfte der UdSSR 1967–1980 
 Iwan Jakowlewitsch Pawlowski (1800–1869), russischer Lexikograph